Czerny  (med ett antal stavningsvarianter) betyder svart på flera slaviska språk. Det är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adalbert Czerny (1863–1941), tysk barnläkare  
 Carl Czerny (1791–1857), österrikisk pianist, kompositör och pianopedagog
 Henry Czerny (född 1959), kanadensisk skådespelare
 Vincenz Czerny (1842–1916), österrikisk kirurg och cancerforskare

Efternamn